Райгородська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Райгородська сільська рада — Луганська область, Новоайдарський район
 Райгородська сільська рада — Луганська область, Сватівський район
 Райгородська сільська рада — Черкаська область, Кам'янський район